Carlota Luisa Federica Amalia Alejandrina de Sajonia-Hildburghausen (en alemán, Charlotte Luise Friederike Amalie Alexandrine von Sachsen-Hildburghausen; Hildburghausen, 28 de enero de 1794 -Biebrich, 6 de abril de 1825) fue princesa de Sajonia-Hildburghausen (y más tarde de Sajonia-Altemburgo) por nacimiento. A través de su matrimonio con el duque Guillermo I de Nassau, Luisa fue miembro de la Casa de Nassau-Weilburg y duquesa consorte de Nassau. Luisa fue brevemente princesa consorte de Nassau-Weilburg en 1816.

Familia 
Luisa fue el séptimo vástago del duque Federico de Sajonia-Hildburghausen y de su esposa, la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. Una de sus madrinas fue su tía, Luisa de Mecklemburgo-Strelitz, reina consorte de Prusia. Luisa y sus hermanas, Teresa y Carlota, fueron consideradas muy hermosas, y fueron el sujeto del poema de Friedrich Rückert "Mit drei Moosrosen."

Matrimonio e hijos 
En 1809, Luis, príncipe heredero de Baviera, visitó el Castillo de Hildburghausen para elegir a una novia. Luis eligió entre Luisa y Teresa, y finalmente seleccionó a Teresa. Luisa contrajo matrimonio con Guillermo, duque de Nassau, hijo mayor de Federico Guillermo, príncipe de Nassau-Weilburg y su esposa Luisa Isabel, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, el 24 de junio de 1813 en Weilburg. En honor a la ocasión de su matrimonio, la Guardia Civil de Weilburg y Samuel Luja (1735-1818) compusieron la "Cantate am Feste der Heimführung des Erbprinzen Wilhelm von Nassau mit der Prinzessin Louise von Sachsen-Hildburghausen."

Luisa y Guillermo tuvieron ocho hijos:

 Augusta Luisa Federica Maximiliana Guillermina (Weilburg, 12 de abril de 1814-ibidem, 3 de octubre de 1814).
 Teresa Guillermina Federica Isabel Carlota (Weilburg, 17 de abril de 1815-Praga, 8 de diciembre de 1871); desposó en Biebrich el 23 de abril de 1837 al duque Pedro Georgievich de Oldemburgo. Su nieto fue el general zarista y gran duque Nicolás Nikolayévich de Rusia el Joven.
 Adolfo de Luxemburgo (24 de julio de 1817-17 de noviembre de 1905); gran duque de Luxemburgo. La presente familia gran ducal de Luxemburgo, que quedó extinta en línea masculina en 1912, desciende de él.
 Guillermo Carlos Enrique Federico (Biebrich, 8 de septiembre de 1819-ib., 22 de abril de 1823).
 Mauricio Guillermo Augusto Carlos Enrique (Biebrich, 21 de noviembre de 1820-Viena, 23 de marzo de 1850), soltero y sin descendencia.
 María Guillermina Luisa Federica Enriqueta (Biebrich, 5 de abril de 1822-ib., 3 de abril de 1824).
 Guillermo Carlos Augusto Federico (Biebrich, 12 de agosto de 1823-ib., 28 de diciembre de 1828).
 María Guillermina Federica Isabel (Biebrich, 29 de enero de 1825-Neuwied, 24 de marzo de 1902), desposó en Biebrich el 20 de junio de 1842 con el príncipe Germán de Wied (Neuwied, 22 de mayo de 1814-ib., 5 de marzo de 1864). Su hija, Isabel, se casó con el rey Carlos I de Rumania.

El matrimonio fue infeliz. El marido de Luisa no solo era autocrático en política, sino también con respecto a su círculo familiar, e intimidaba a su esposa e hijos.

Luisa murió en 1825 poco después del nacimiento de su hija menor, María. Tras su muerte, el marido de Luisa volvió a contraer matrimonio con la hija de su hermana Carlota, la princesa Paulina de Wurtemberg (1810-1856). La Luisenplatz y la Luisenstraße en Wiesbaden son nombradas en su honor.

Títulos y estilos 
 28 de enero de 1794-24 de junio de 1814: Su Alteza la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen.
 24 de junio de 1814-9 de enero de 1816: Su Alteza la princesa heredera de Nassau-Weilburg.
 9 de enero de 1816-24 de marzo de 1816: Su Alteza la princesa de Nassau-Weilburg.
 24 de marzo de 1816-6 de abril de 1825: Su Alteza la duquesa de Nassau.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992
 Dr. Rudolf Armin Human: Chronik der Stadt Hildburghausen, Hildburghausen 1886

Nacidos en Hildburghausen
Princesas de Sajonia-Hildburghausen
Casa de Nassau-Weilburg
Princesas de Sajonia-Altenburgo